Артезианская археологическая экспедиция — археологическая экспедиция, действующая на территории Крыма. Основана в 1987 году на базе одноимённого молодёжного археологического отряда Восточно-крымской археологической экспедиции Института археологии СССР Крымским филиалом Института археологии и Центром творчества детей и молодежи им. А. Косарева и московским лицеем № 1502 при МЭИ.

Экспедиция в сотрудничестве с крымскими научными и музейными структурами проводит научно-изыскательские работы по исследованию археологических памятников Боспорского царства в уникальном заповедном районе Крымского Приазовья — урочище Артезиан.

История 
Городище Артезиан открыто в 1986 году сотрудником ВКАЭ к. и. н. В. Г. Зубаревым, тогда же была проведена под руководством к. и. н. А. А. Масленникова шурфовка валов на территории городища. Систематические раскопочные работы проводились с 1988 году сначала Артезианским отрядом ВКАЭ, а с 1994 году — ААЭ.

Для исследования городища были размечены в 1989—1991 годах два раскопа: раскоп I, расположенный на верхнем плато возвышенности, у северного вала «Цитадели»; раскоп II — на южном склоне возвышенности за сильно оплывшим южным рвом «Цитадели».

В 2002 году в юго-западной части «Цитадели» размечен раскоп III. В 2010 году — на северо-западе городища — раскоп IV. В результате общая площадь раскопов достигла 6030 м². Коллекция хранится в фондах Керченского историко-культурного заповедника. Научные отчеты хранятся в ИА НАНУ, КФ НАНУ, Рескомитете по охране культурного наследия, Керченском историко-культурном заповеднике.

Руководит экспедицией Николай Игоревич Винокуров — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой древнего мира и средних веков МПГУ.

Научные достижения 
Главным научным достижением экспедиции является открытие на городище Артезиан слоя пожара времени римско-боспорской войны 44/45-49 гг. н. э. Здесь в большом количестве найдены простые гончарные кувшины и миски, части краснолаковых открытых сосудов, боспорские бронзовые и золотая монеты, римский железный меч, наконечники железных трехлопастных стрел, несколько железных ножей, раздавленные и оплавленные стеклянные сосуды, пластины от доспехов, остатки женских украшений и металлических деталей одежды.

Наиболее интересными находками оказались остатки двух деревянных шкатулок с женскими украшениями, ювелирными изделиями, Боспорскими и римскими монетами. Они были закопаны в яму из-под пифоса до начала пожара и, вероятно, являлись жертвоприношениями подземным божествам. Эти находки, полностью состоящие из монет царя Боспора Митридата VIII, не имеют аналогов и ранее не встречались при исследовании городища.

Литература 
 Городище Артезиан в Восточном Крыму. (Его жители и культы). Журнал: ВЕСТНИК ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ : Изд-во: Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр «Наука» (Москва) ISSN: 0321-0391, 2014 . — С 134—162.

Монографии сотрудников экспедиции 
 Винокуров Н. И. Археологические памятники урочища Артезиан в Крымском Приазовье. М. 1998.
 Винокуров Н. И. Виноделие античного Боспора. Москва. 1999.
 Винокуров Н. И. Виноградарство и виноделие античных государств Северного Причерноморья. Симферополь-Керчь.2007.
 Винокуров Н. И. Археологические памятники в Крымском Приазовье (по материалам ААЭ 1988—2011). 2012. Издательство: Lap Lambert academic publishing. Германия.
 Винокуров Н. И. Некрополь городища Артезиан на Европейском Боспоре. материалы раскопок 1999—2007 гг. Симферополь-Керчь. 2014.
 Винокуров Н. И. Боспоро-римская война: археологические свидетельства. 2021 (в печати)

Примечания

Ссылки 
 Археологи откопали сокровища Боспорского царства — Репортаж Россия 24 об уникальных находках ААЭ от 31 января 2013
 Среди золота скифов в Амстердаме есть находки российских археологов — Публикация ресурса iz.ru от 3 декабря 2014. О находках Артезианской Археологической Экспедиции, находящихся в Амстердаме.
 Artezian Archaeological Expedition — Информация об ААЭ на сайте:
 https://artezian.su/

Археологические экспедиции
Археология в России
Археология Крыма